Este anexo inclui três listas de países do mundo classificadas por seu produto interno bruto (PIB) em paridade de poder de compra (PPC) per capita, o valor de todos os finais de bens e serviços produzidos no âmbito de uma nação em determinado ano dividido pela população média para o mesmo ano.

As estimativas do PIB (em dólar) aqui encontradas são derivadas dos cálculos de paridade do poder de compra (PPC). Esses cálculos são preparados por diversas organizações, incluindo o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Como estimativas e suposições devem ser feitas, os resultados produzidos por diferentes organizações para o mesmo país tendem a variar, às vezes substancialmente. PPC são estimativas, em vez de fatos concretos, números e devem ser usados com cuidado.

Também são feitas comparações da riqueza nacional frequentemente da base do PIB nominal, que não reflete as diferenças no custo de vida em diferentes países. (Consulte lista de países por PIB (nominal) per capita). As vantagens de usar números de PIB nominais incluem que menos estimativa é necessária, e reflectem a participação dos habitantes de um país na economia global com mais precisão.

Várias economias que não são consideradas países (o mundo, UE e alguns territórios dependentes) são incluídas na lista porque eles aparecem nas fontes. Essas economias não são classificadas os gráficos aqui, mas são listadas em seqüência por PIB para comparação.

 A primeira lista inclui dados para o ano de 2013 do Fundo Monetário Internacional (FMI), incluindo membros do FMI (mais a região administrativa especial de Hong Kong) para a informação que está disponível.
 A segunda lista inclui dados para os anos de 2011-2013 do Banco Mundial.
 A terceira lista inclui dados do The CIA World Factbook, fornecido pela Central Intelligence Agency (CIA). Os números são na maioria estimativas para 1993-2013.

Listas de países e dependências 
Todos os valores estão em dólar corrente Geary-Khamis, mais conhecido por dólar internacional (Int$).

Ver também 
 Lista de países por PIB (Paridade do Poder de Compra)
 Lista de países por PIB (PPC) passado e futuro
 Lista de países por PIB (PPC) per capita passado e futuro
 Lista de países por PIB nominal
 Lista de países por PIB nominal per capita
 Lista de países por crescimento do PIB
 Lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano

Pib per capta PCC
Paises